El Grupo Autonómico Leonés fue una asociación leonesista cuyas actividades se desarrollaron entre finales de los 70 y mediados de los 80.
Fue fundado el 11 de octubre de 1977, en la Ciudad de León.

El desencadenante de su fundación fue la decisión del PCE de apoyar la integración de las provincias de la región leonesa en el cercano régimen preautonómico, que daría lugar, años después, a la formación de la comunidad autónoma de Castilla y León. 
Varios militantes comunistas, descontentos con esa decisión, deciden formar una organización para el fomento de la conciencia leonesista, la difusión de la realidad y símbolos leoneses, y finalmente, la consecución de un estatuto de autonomía para el País Leonés.

Sus promotores fueron: Carlos Javier Llamazares, Pilar Ugidos, Isabel Huerga, Bladimiro Vidal, Margarita Morán y María del Carmen García. 

Su legalización no fue nada fácil, ya que no se materializó hasta más de tres años después de la presentación de sus estatutos en el Gobierno Civil de León. Detrás de estas trabas gubernamentales muchos vieron la larga mano de Rodolfo Martín Villa. 

El GAL era un grupo apartidista e independiente, pero admitía la doble militancia de sus miembros en cualquier partido político, si bien la gran mayoría de sus miembros iniciales eran militantes de izquierda. Esto se traducía en la utilización, en su discurso público, de términos como "fascistas", "autodeterminación" o "lucha popular".

La posterior entrada en el GAL de leonesistas de tendencia socialdemócrata, e incluso liberal, produjo una escisión en 1978 de militantes cercanos a la Liga Comunista Revolucionaria, que abandonaron la asociación para constituir la Asamblea Regionalista Leonesa.

En ese mismo año, el GAL presentó el Estatuto de la Región Autonómica Leonesa. Un documento de autonomía para la Región Leonesa, compuesto por 41 artículos, tres disposiciones transitorias y una final.
En el estatuto no se hacía referencia a las provincias, siendo la comarca el pilar básico de la autonomía leonesa, cuyo fin se expresaba en el artículo 1.1: Garantizar el derecho del pueblo de las Comarcas de la Región Leonesa a su autogobierno. A su vez, dejaba abierta la posibilidad de integración de comarcas limítrofes en el territorio leonés.

En ese mismo documento, en su artículo 5, se hace referencia por primera vez a la purpurada, el emblema asumido por todos los leoneses como máxima expresión de la lucha por su autogobierno.

Desde su presentación el GAL tuvo una amplia presencia en los medios de comunicación, especialmente en los de la Provincia de León, donde llegó a tener un programa semanal de quince minutos en la emisora La Voz de León.
También tuvo una amplia relación con otras organizaciones leonesistas y de otros pueblos, como la Comunidad Castellana de Castilla o la ADIC de Cantabria.

Referencias

Otros enlaces 

Datos Grupo Autonómico Leonés
Treinta años del nacimiento del Grupo Autonómico Leonés
Constituido el Grupo Autonómico Leonés
Denagada la inscripción del GAL

Izquierda revolucionaria
Organizaciones políticas de la provincia de León
Organizaciones políticas de la provincia de Zamora
Organizaciones políticas de la provincia de Salamanca
Organizaciones socialistas
Leonesismo